

События 
 1695—1696 — Восстание городских низов в Амстердаме.
 Восстание в Гуквальдском панстве в северо-восточной Моравии. Пан по указанию правительства частично удовлетворил требования крестьян. Восстание в районе Оломоуца.
 6 февраля — Первый азовский поход Петра I: в России Военный совет утвердил план похода на Азов силами войск под командованием А. М. Головина, Ф. Я. Лефорта и П. И. Гордона.
 27 июня — авангард русской армии под командованием Патрика Гордона встал лагерем у турецкой крепости Азов. На следующий день к Азову подошли основные силы армии под командованием Петра I.
 5 июля — русская армия блокировала Азов с суши. На её тылы нападает татарская конница.
 5 августа — первый штурм Азова русской армией.
 25 сентября — второй штурм Азова русской армией.
 22 ноября — русская армия закончила отступление после двух неудачных штурмов Азова и вернулась к Валуйкам и Воронежу.
 Заложен Костёл Вознесения Господня (Вильнюс)
 Мустафа II взошёл на турецкий престол.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1695 году
 11 февраля — Франсуаза де Графиньи, французская писательница, драматург, хозяйка литературного салона.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1695 году
 Христиан Гюйгенс (1629—1695), нидерландский механик, физик и математик, создатель волновой теории света.

См. также

Примечания